Лу́ций Посту́мий () — имя нескольких римских политиков:

 Луций Постумий Мегелл — консул 305, 294 и 292 годов до н. э.;
 Луций Постумий Мегелл — консул 262 года до н. э.;
 Луций Постумий Альбин — консул в 234, 229 и 215 годах до н. э.;
 Луций Постумий Альбин — консул 173 года до н. э.;
 Луций Постумий Альбин — консул 154 года до н. э.;
 Луций Постумий — претор около 90 года до н. э.;
 Луций Постумий — сенатор, предположительно, занимавший должность претора не позже 50 года до н. э. Вероятный сын предыдущего.